Grimalt ist der Familienname folgender Personen:

 Esteban Grimalt (* 1991), chilenischer Beachvolleyballspieler
 Marco Grimalt (* 1989), chilenischer Beachvolleyballspieler
 Rodrigo Grimalt (* 1968), chilenischer Beachvolleyballspieler